Naselja u Sloveniji
 Golek (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelj
 Golek (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Golek pri Vinici, naselje u općini Črnomelj